Barnús moresc, vestidura masculina usada pels homes dels Països Catalans a l'edat mitjana i del Magrib en l'actualitat.
 Barnús (bany), vestidura de roba de tovallola emprada per homes i dones a la sortida del bany o dutxa.